Marián Kacíř (* 29. září 1974, Hodonín) je bývalý český hokejový hráč, hrající na pozici útočníka. V českém národním týmu odehrál 17 zápasů a vstřelil 3 góly. V reprezentaci ČSFR juniorů se účastnil mistrovství Evropy v roce 1992 kde odehrál šest zápasů, zaznamenal šest branek a čtyři asistence. V roce 1993 byl draftovaný do NHL z Tampy Bay Lightning, nicméně nehrál nakonec v této lize ani jeden zápas. Naposledy hrál za HK Nový Jičín.

Hráčská kariéra

Ocenění a úspěchy 
 2007 PHL - Nejlepší nahrávač
 2007 PHL - Nejproduktivnější hráč

Klubová statistika 

|-
|1992-93||Owen Sound Platers||OHL||56||20||36||56||8||8||3||5||8||4
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1993-94||Owen Sound Platers||OHL||66||23||64||87||26||9||5||4||9||2
|-
|1994-95||Chicago Wolves||IHL||29||4||6||10||6||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1994-95||Charlotte Checkers||ECHL||5||2||3||5||2||—||—||—||—||—
|-
|1994-95||Nashville Knights||ECHL||9||1||7||8||2||4||1||2||3||6
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1995-96||Nashville Knights||ECHL||36||22||33||55||6||—||—||—||—||—
|-
|1995-96||Atlanta Knights||IHL||2||0||0||0||0||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1996-97||Wheeling Nailers||ECHL||20||6||13||19||0||—||—||—||—||—
|-
|1996-97||Adirondack Red Wings||AHL||3||0||0||0||2||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1996-97||HC Železárny Třinec||ČHL||23||9||7||16||4||3||0||0||0||0
|-
|1997-98||HC Železárny Třinec||ČHL||11||0||0||0||2||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1997-98||HC Slavia Praha||ČHL||33||14||18||32||27||5||4||4||8||0
|-
|1998-99||HC Slavia Praha||ČHL||21||4||11||15||4||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1998-99||HC Chemopetrol||ČHL||25||7||12||19||6||—||—||—||—||—
|-
|1999-00||Moskitos Essen||DEL||52||16||29||45||8||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2000-01||Ilves||SM-l||27||8||9||17||4||—||—||—||—||—
|-
|2000-01||IF Björklöven||SEL||19||8||8||16||4||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2001-02||Västra Frölunda HC||Elitserien|SEL||33||6||10||16||22||—||—||—||—||—
|-
|2001-02||HC Chemopetrol||ČHL||5||0||1||1||0||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2002-03||HC Vsetín||ČHL||20||7||11||18||16||4||0||1||1||0
|-
|2002-03||HC Ytong Brno||1.ČHL||7||5||3||8||6||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2003-04||HC Chemopetrol||ČHL||14||1||3||4||0||—||—||—||—||—
|-
|2003-04||HC Havířov Panthers||1.ČHL||2||1||0||1||0||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2004-05||HC Hradec Králové||1.ČHL||15||3||9||12||4||5||3||1||4||2
|-
|2005-06||Podhale Nowy Targ||PHL||52||33||31||64||8||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2006-07||Podhale Nowy Targ||PHL||35||23||27||50||—||—||—||—||—||—
|-
|2007-08||Podhale Nowy Targ||PHL||61||26||49||75||42||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2008-09||TKH Toruń||PHL||6||2||0||2||2||—||—||—||—||—
|-
|2008-09||Podhale Nowy Targ||PHL||44||22||21||43||20||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2009-10||Naprzód Janów||PHL||51||25||27||52||16||—||—||—||—||—
|-
|2010-11||Naprzód Janów||PHL||9||4||4||8||0||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2010-11||HC Merano||Serie A2||4||3||5||8||0||6||2||3||5||0
|-
|2011-12||EC Kitzbühel||3.RHL||28||25||46||71||2||0||1||1||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2012-13||EC Kitzbühel||2.RHL||24||23||44||67||12||2||0||1||1||0
|-
|2013-14||HC Nový Jičín||2.ČHL||14||2||7||9||8||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2014-15||HK Nový Jičín||2.ČHL||18||2||11||13||10||—||—||—||—||—
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
!152!!42!!63!!105!!59!!12!!4!!5!!9!!0
|}

Reprezentace 

|-
| 1992
| Česko 18
| MEJ
|6||6||4||10||2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1998
| Česko
| MS
|7||2||2||4||4
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově
!6!!6!!4!!10!!2
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
!7!!2!!2!!4!!4
|}

Externí odkazy 
 
 
 
 

Hráči Adirondack Red Wings
Hokejisté Deutsche Eishockey Ligy
Hokejisté Moskitos Essen
Hokejisté East Coast Hockey League
Hokejisté Svenska hockeyligan
Hokejisté International Hockey League (1945–2001)
Hokejisté Ontario Hockey League
Hokejisté Polske ligy hokejowe
Hokejisté Naprzód Janów
Hokejisté SM-liigy
Hráči HC Třinec
Narození 29. září
Narození v roce 1974
Žijící lidé
Muži
Hráči draftovaní Tampou Bay Lightning